Села:
 Березова Гать — Житомирська область, Житомирський район
 Березова Гать — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Колишні населені пункти:
 Березова Гать — Волинська округа, Потіївський район
 Березова Гать — Київська область, Червоноармійський район
 Березова Гать — Київська область, Коростишівський район